Dürr-Ellenbach ist ein geographischer Name:

 Dürr-Ellenbach, fast völlige Ortswüstung im Ortsteil Aschbach der Gemeinde Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Dürr-Ellenbach (Ulfenbach), linker Zufluss des Ulfenbachs durch Ober-Schönmattenwag, Gemeinde Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Ellenbach
 Grasellenbach